Валенти́на Никола́евна Левко́ (13 августа 1926 года, Москва, СССР — 14 августа 2018 года, там же, Россия) — советская и российская оперная и камерная певица (контральто, меццо-сопрано), педагог, профессор. Солистка Большого театра СССР в 1960—1982 годах. Народная артистка РСФСР (1969).

Биография 
Родилась 13 августа 1926 года в Москве. Девичья фамилия Суркова.

Музыкой начала заниматься с 8 лет по классу скрипки. Во время войны находилась в эвакуации в городе Павлово-на-Оке Горьковской области. В 1943 году поступила в музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки. Во время учёбы работала в оркестрах Театра миниатюр, Театра имени Ермоловой.

В 1948 году, после окончания училища имени Гнесиных, поступила на оркестровый факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, где получила квалификацию артиста оркестра и преподавателя по классу альта по классу проф. Борисовского и Александра Васильевича Багринцева.

В 1957 году была принята по конкурсу в Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. 6 ноября 1957 года дебютировала в партии Элен Безуховой в опере «Война и мир» С. Прокофьева.

В 1960 году зачислена в труппу Большого театра. Дебютировала в роли Ратмира в опере М. Глинки «Руслан и Людмила», а в дальнейшем исполнила более 20 партий. В 1963 году экстерном окончила Московскую консерваторию по специальности «оперная и концертно-камерная певица». Участвовала почти во всех гастролях Большого театра по стране и за рубежом.

Итальянский публицист Анджело Матаккиера после гастролей Большого театра на сцене «Ла Скала» писал: Мы, миланцы, никогда не забудем пение и игру Валентины Левко в «Пиковой даме». Она изумительная певица и великолепная актриса.

С 1974 года параллельно с работой в театре стала преподавать вокал в Институте имени Гнесиных.

В 1982 году завершила оперную карьеру в театре, но продолжала концертную деятельность, выступала с сольными концертами как в СССР, так и за рубежом (более чем в двадцати странах Европы, Америки, Азии, Австралии).Валентина Левко — прекрасная певица. Её свободно, красиво звучащий бархатный голос льётся благородно и чисто, и она поёт так, как поют великие певицы.
Выступала во многих известнейших залах мира: Карнеги-холл, Мюзик-ферайн, Альберт-холл, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Малый зал филармонии имени М. И. Глинки в Санкт-Петербурге, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии и др.

В 1985—2011 годах руководила кафедрой сольного пения в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Была заместителем председателя Всероссийского музыкального общества, членом правления Экспериментального совета «Новые имена планеты».

В Москве работает образовательный центр — ГБУКиО города Москвы «Центр вокального искусства Валентины Левко».

В апреле 2013 года творчеством русской певицы заинтересовалось руководство фирмы «Brilliant Classics» (Нидерланды), многие записи «открыли» заново и отреставрировали, в результате наследие артистки опубликовано на одиннадцати CD-дисках.

«Это без сомнения выдающаяся коллекция, каждый компакт-диск уникален с музыкальной точки зрения и раскрывают поразительную универсальность певицы. С первых нот, взятых Левко, становится ясно, что эта певица обладает характерным голосом и имеет выдающуюся артистическую природу. Она может в полной мере раскрыть свой голос для оперы и сократить его до интимного звучания в камерной музыке и романсах» (из рецензии музыкального критика Бэрри Бассиса, Великобритания).

Скончалась 14 августа 2018 года в Москве после продолжительной тяжёлой болезни. Похоронена на Троекуровском кладбище.

Семья 
Муж — Владимир Иосифович Левко (1922—1991), лётчик-истребитель Великой Отечественной войны, после войны — лётчик-испытатель.
 Дочь — Любовь Владимировна Левко (род. 1951). Зять — Сергей Семанов, внуки Николай и Валентина.

Творчество

Оперные партии 

 Дуэнья — в одноимённой опере С. С. Прокофьева
 Устинья — в опере «Емельян Пугачёв» М. Коваля
 Чипра — в оперетте «Цыганский барон» И. Штрауса
 Ратмир — в опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 Марфа — в «Хованщине» М. П. Мусоргского
 Любаша — в «Царской невесте» Н. А. Римского-Корсакова
 Ваня — в «Иване Сусанине» М. И. Глинки
 Кончаковна — в «Князе Игоре» А. П. Бородина
 Княгиня — в «Русалке» А. С. Даргомыжского
 Куикли — в «Фальстафе» Д. Верди
 Нежата — в опере «Садко» А. Н. Римского-Корсакова
 Ахросимова — в опере «Война и мир» С. С. Прокофьева
 Графиня — в опере «Пиковая дама» П. И. Чайковского
 Бабуленька — в опере «Игрок» С. С. Прокофьева.

Концертная деятельность 
 Пела альтовые партии в Реквиемах В. Моцарта и Д. Верди, 9-й симфонии Бетховена и 3-й Г. Малера, в ораториях и кантатах И. Баха, Г. Генделя, С. Прокофьева, Д. Кабалевского, О. Фельцмана, Р. Манукова, хоровом концерте № 33 Д. Бортнянского.
 Выступала с оркестрами под управлением К. Кондрашина, Д. Китаенко, Г. Рождественского, Ю. Темирканова, Е. Светланова, Н. Рахлина, К. Мазура, Т. Шипперса, Ю. Домаркаса, Н. Ярви
 Пела в сопровождении оркестра русских народных инструментов, с В. Гнутовым, И. Дубровским, Н. Калининым, С. Колобковым, Н. Некрасовым, В. Федосеевым.
 Пела с эстрадно-симфоническим оркестром Ю. Силантьева.

Записи 
В разные годы на фирме «Мелодия» были выпущены грампластинки и компакт-диски с записями в исполнении В. Левко:

 арии Баха
 романсы Шуберта
 романсы Брамса
 романсы Де Фальи, Глинки, Даргомыжского, Рубинштейна, Римского-Корсакова, Балакирева, Кюи, Чайковского, Метнера, Рахманинова
 старинные русские романсы и песни
 опер: «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Фальстаф» Д. Верди, «Пиковая дама» П. И. Чайковского
 сцены из опер «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Царская невеста» А. Н. Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки.
 1974 — С. Рахманинов: Романсы

Фильмы 
 «Простая история» (Мосфильм, 1960) — исполнение песни «На тот большак, на перекрёсток…»
 «Свадьба в Малиновке» (Ленфильм, 1967) — исполнение песни Софьи (Борис Александров — Леонид Юхвид)
 «Чайковский» (Мосфильм, 1969)
 фильм-концерт к юбилею Сола Юрока (Голливуд)
 «Арии Баха и Генделя» (Экран)
 «Поёт Валентина Левко» (Экран) и др.

Сочинения 
 Моя судьба в Большом театре. — Владимир: Фолиант, 2000.
 Моя судьба в Большом театре. — Москва: Издательские решения, 2021.
 Культура сольного пения: Методические очерки. — М.: Музыка, 2019.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (12 июня 1964 года)
 Народная артистка РСФСР (22 апреля 1969 года)
 Орден Трудового Красного Знамени (25 мая 1976 года) — за заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР
 Орден Почёта (27 ноября 2002 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства

Примечания

Ссылки 
 
 
 Музыкальная жизнь № 7-8, 2016 (Сергей Буланов — Секрет Валентины Левко. К юбилею выдающейся русской певицы).
 Сюжет телеканала «Культура» о 90-летнем юбилее Валентины Левко.
 Страница о Валентине Левко на сайте ГАБТ.

Контральто России
Меццо-сопрано России
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Оперная труппа Большого театра
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Похороненные на Троекуровском кладбище